Prva liga Jugoslavije (1960/1961) było 33. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobyli Zoran Prljinčević (Radnički Belgrad) oraz Todor Veselinović (FK Vojvodina), którzy strzelili po 16 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1960 w Europie
1961 w Europie